Васи́лий Зу́бов:
 Зубов, Василий Алексеевич (1905—1982) — советский военачальник, член Военного совета 8-й армии.
 
 Зубов, Василий Степанович (1915—1995) — забойщик шахты им. Дзержинского треста «Дзержинскуголь», Герой Социалистического Труда.